Ramskapelle pode ser:

 uma vila do município belga de Knokke-Heist, Ramskapelle (Knokke-Heist) 
 uma vila do município belga de Nieuwpoort, Ramskapelle, Nieuwpoort

Desambiguação